Une nuit de noces, film réalisé par Marcel Simon (1920)
 Une nuit de noces, film réalisé par Maurice Kéroul et Georges Monca (1935)
 Une nuit de noces, film réalisé par René Jayet (1950)